María de las Mercedes de Borbón y Habsburgo-Lorena (Madrid, 11 de septiembre de 1880 - ibidem, 17 de octubre de 1904), fue Infanta de España y princesa de Asturias durante toda su vida.

Biografía 
La infanta nació el 11 de septiembre de 1880 en el Palacio Real de Madrid. Fue la primera de los hijos habidos del matrimonio entre el rey Alfonso XII de España y su segunda esposa, la archiduquesa María Cristina de Austria. De acuerdo con la tradición, su nacimiento fue anunciado con el izado de una bandera blanca y quince disparos de salva de cañón. Tres días después fue bautizada en la capilla del palacio por el arzobispo de Toledo bajo los nombres de María de las Mercedes Isabel María Teresa Cristina Alfonsa Jacinta Ana Josefa Francisca Carolina Fernanda Filomena María de Todos los Santos, siendo sus padrinos el papa León XIII y su abuela, la ex-reina Isabel II. Su nombre de pila lo recibió como un honor de su madre a la memoria de la primera esposa del rey, María de las Mercedes de Orleans, quien falleció de tifus a los dieciocho años. Como era tradicional el principado de Asturias le entregó la insignia de la Cruz de la Victoria, propia de los príncipes de Asturias. 

Cuando murió su padre, el rey Alfonso XII, el 25 de noviembre de 1885, se decidió esperar y no proclamar a la infanta María de las Mercedes reina de España porque su madre estaba embarazada y podía tener un varón que tendría preferencia sobre ella. Como la reina María Cristina dio a luz a un niño el 17 de mayo de 1886, Alfonso XIII, este se convirtió en rey desde su nacimiento bajo la regencia de su madre, y María de las Mercedes continuó siendo princesa de Asturias hasta su muerte.

Matrimonio y descendencia 
Tras la preceptiva autorización del Congreso y el Senado prevista para el rey y el inmediato sucesor a la Corona en el artículo 56 de la Constitución de 1876, contrajo matrimonio el 14 de febrero de 1901 en el Palacio Real de Madrid con el príncipe Carlos de Borbón, hijo de Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta, nieto de Fernando II, penúltimo rey de las Dos Sicilias, y de su esposa, María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias. De este matrimonio tuvo tres hijos que nacieron en el Palacio Real:

 Alfonso (1901-1964), infante de España, duque de Calabria y conde de Caserta.
 Fernando (1903-1905), infante de España.
 Isabel Alfonsa (1904-1985), infanta de España. Casada con el conde polaco Juan Cancio Zamoyski, pariente lejano del noble Jan Zamoyski.

La princesa de Asturias falleció de sobreparto en 1904, dando a luz a su única hija. Su segundo hijo, Fernando, fallecería un año más tarde. Su esposo Carlos se volvería a casar, esta vez con Luisa de Orleans, una princesa de Francia, y sería el padre de la madre del rey Juan Carlos I. Su hermana, María Teresa, fallecería bajo las mismas circunstancias en 1912.

A la princesa de Asturias le sucedió como heredero de la Corona su hijo, el infante Alfonso, hasta que se produjo el nacimiento de Alfonso de Borbón y Battenberg, primogénito de Alfonso XIII, en 1907.

Títulos 
 11 de septiembre de 1880-11 de marzo de 1881: Su Alteza Real la serenísima señora infanta heredera doña María de las Mercedes de Borbón y Austria.
 11 de marzo de 1881-17 de octubre de 1904: Su Alteza Real la princesa de Asturias.

Distinciones honoríficas 
 14 de septiembre de 1880:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).

Ancestros

Véase también 
 Princesa de Asturias (1903)

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 

Casa de Borbón en España
Borbón y Habsburgo-Lorena, María de las Mercedes de
Infantas de España por nacimiento
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España del siglo XX
Nacidos en Madrid
Fallecidas por parto
Españolas del siglo XIX
Fallecidos en Madrid